Monkey Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Monkey Creek (Ashburton River), Nebenfluss des Ashburton River (Indischer Ozean) in Western Australia
 Monkey Creek (Cloncurry River), Nebenfluss des Cloncurry River in Queensland
 Monkey Creek (Saxby River), Nebenfluss des Saxby River in Queensland